Worcester County er navnet på 2 counties i USA:
 Worcester County, Massachusetts
 Worcester County, Maryland

See also 
 Worcestershire